Reynoldsville désigne les localités suivantes, aux États-Unis :

 , une communauté non incorporée du comté d'Union, dans l'Illinois.
 Reynoldsville, un hameau de la vile d'Hector,  dans l'État de New York.
 Reynoldsville, un borough du comté de Jefferson, en Pennsylvanie.
 , une communauté non incorporée du comté de Harrison, en Virginie-Occidentale.